Ronjat est un patronyme porté notamment par :

 Abel-Antoine Ronjat (1827-1892), homme politique et magistrat français ;
 Joseph Ronjat (1790-1857), homme politique français ;
 Jules Ronjat (1864-1925), linguiste français ;
 Étienne Antoine Eugène Ronjat (1822-18??), photographe et graveur français.